A Temporada de 2017 da Red Bull Air Race World Series é a décima dupla temporada da Red Bull Air Race World Series.

Pilotos e aviões

Master Class

Challenger Class
 Todos os Challenger Class Pilots usaram um Extra 330LX.

Calendário de corrida e resultados

Classificação de campeonato 
Em 16 de dezembro de 2016, foi anunciado que a primeira rodada no Golfo Árabe, Abu Dhabi, será realizada de 10 a 11 de fevereiro.

Master Class

Challenger Class

Ligações externas

 Site official da Red Bull Air Race

Red Bull Air Race World Series